Der Name Dorngespenstschrecke, auch Dornengespenstschrecke oder Dornengespensterschrecke, ist als möglicher deutscher Name für folgende Gespenstschrecken zu finden:

 Dorngespenstschrecke (Eurycantha calcarata), auch Neuguinea Riesengespenstschrecke
 Malaiische Riesengespenstschrecke (Heteropteryx dilatata)
 Kleine Dornschrecke (Aretaon asperrimus), auch Stachelgespenstschrecke oder Dornige Gespenstschrecke

Seltener auch für:
 die Australische Gespenstschrecke (Extatosoma tiaratum), auch Australische Riesengespenstschrecke
 die gesamte Gattung Eurycantha